Annagh (Co. Clare) - gehucht in County Clare
 Annagh (Co. Mayo) - toeristisch punt op Achill Island
 Annagh (rivier, Co. Clare) - rivier in County Clare
 Annagh (rivier, Co. Limerick) - rivier in County Limerick en deels grens met County Tipperary
 Annagh United FC - voetbalclub uit Portadown, Noord-Ierland